Confinamento di colore – fenomeno fisico
 Confinamento inerziale di fusione – processo d'ignizione
 Misure di confinamento – restrizioni al libero movimento dei cittadini